Каллиар ()
 Каллиар (мифология) — персонаж древнегреческой мифологии;
 Каллиар — древнегреческое поселение на территории Локриды.